The Vaccines — британская инди-рок-группа, созданная в Лондонe в 2010. Дебютный альбом What Did You Expect from the Vaccines? был выпущен Columbia Records 14 марта 2011 года и занял 4 место в чарте лучшего альбома года Великобритании. 5 января 2011 года группа заняла третью позицию в чарте BBC Sound of 2011.

История 
Основанная в 2010, группа состояла из Джастина Янга (вокал, ранее играл в Jay Jay Pistolet, играя инди-фолк), Арни Арнасона (бас), Фредди Коуэна (гитара, младший брат Тома из The Horrors) и Пита Робертсона (ударные). Группа была сформирована Янгом и Коуэном с третьим участником, который вскоре покинул состав.
Летом 2010 вышло первое демо «If You Wanna», которое получило хорошие отзывы от Zane Lowe, который назвал его 'Hottest Record In The World' 18 августа 2010. После своего первого выступления в Leicester, они отправились в свой первый тур с сентября по ноябрь 2011, что привело к концерту в Лондоне (в Flowerpot) с распроданными билетами, в числе посетителей концерта были Alex Kapranos, Marcus Mumford, и участники White Lies and The Maccabees, около 200 человек не смогли попасть на этот концерт, выступление было названо Clash «фантастичным, бодрящим и захватывающим».

29 ноября 2010 вышел первый сингл «Wreckin' Bar (Ra Ra Ra)» / «Blow It Up» в UK где он достиг 157 место в чартах UK Singles Chart. 11 марта 2011 года вышел дебютный альбом What Did You Expect from The Vaccines?.

20 июля 2012 года The Vaccines выступили в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля Tuborg GreenFest.

29 августа 2018 года The Vaccines выступили на разогреве московского концерта Imagine Dragons, 31 августа - на разогреве киевского концерта. 8 июня 2019 года The Vaccines, как и группа The Sherlocks выступили на разогреве у Kaiser Chiefs на концерте в честь 100-летия Лидс Юнайтед на стадионе Элланд Роуд.

Музыкальный стиль 
Стиль группы сравнивают с The Jesus & Mary Chain и The Ramones.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Видеоклипы 
 2010 — Wreckin' Bar (Ra Ra Ra)
 2010 — Blow It Up
 2010 — Post Break-Up Sex
 2011 — If You Wanna
 2011 — All In White
 2011 — Nørgaard
 2011 — Wetsuit
 2011 — Tiger Blood
 2012 — No Hope
 2012 — Teenage Icon
 2012 — I Always Knew
 2013 — Bad Mood
 2015 — Handsome
 2015 — Dream Lover
 2015 — 20/20
 2018 — I Can’t Quit

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году
Инди-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона
Лауреаты премии NME Awards
Квартеты